Phoenix rising (TVB),  een Hongkongse dramserie
Phoenix Rising (film), een film uit 2006.
Phoenix rising (Steve Smith), een album van Steve Smith.
 Phoenix Rising (Artension), een album van Artension uit 1997
 Phoenix Rising (The Temptations album),  een muziekalbum uit 1998
 Phoenix Rising (Deströyer 666), 
 Phoenix Rising (Galneryus), 2011
 Phoenix Rising (DVD), een dvd-uitgave van een live optreden van Deep Purple.
 Phoenix Rising (band), Spaanse metalband